Dawne nazwy miejscowości:

Niemcy 
 Kröslin

Polska 
 Chruślin